Карл Роберсон (; ) — американский кикбоксер и боец смешанного стиля, представитель средней и полутяжёлой весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне с 2015 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Glory, Cage Fury FC и др.

Биография 
Карл Роберсон родился 4 октября 1990 года в городе Нептьюн, штат Нью-Джерси, США.

Во время учёбы в старшей школе Neptune High School играл в бейсбол, позже увлёкся единоборствами. Проходил подготовку в зале Killer B Combat Sports Academy под руководством тренера Брайана Райта.

Начало бойцовской карьеры 
Начиная с 2013 года выступал на различных любительских соревнованиях по кикбоксингу и смешанным единоборствам, из всех поединков неизменно выходил победителем.

Кикбоксинг 
Дебютировал в кикбоксинге на профессиональном уровне в августе 2015 года на турнире во Франции, при этом уже в первом поединке вышел на ринг против местного французского ветерана Жерома ле Банне, для которого этот бой должен был стать прощальным — на кону стоял титул чемпиона мира по версии W.K.N. в супертяжёлой весовой категории. Несмотря на статус явного андердога, Роберсону удалось дважды отправить своего именитого соперника в нокдаун. Ле Банне, тем не менее, сумел восстановиться и выиграл достаточно спорным единогласным решением.

Роберсон продолжил карьеру кикбоксера в крупнейшей мировой организации Glory, однако больших успехов здесь не добился — в 2016 году последовали поражения от Дастина Джакоби и Майка Лемара.

Смешанные единоборства 
Одновременно с выступлениями в кикбоксинге с 2015 года Роберсон достаточно успешно выступал и в смешанных единоборствах. Так, он отметился победами на турнирах таких промоушенов как Ring of Combat, Shogun Fights, Cage Fury Fighting Championships.

Имея в послужном списке четыре победы без единого поражения, привлёк к себе внимание Дэйны Уайта и в июле 2017 года выступил в его побочном промоушене Dana White's Contender Series. Выиграл у своего соперника эффектным нокаутом уже на 15 секунде первого раунда, благодаря этой впечатляющей победе удостоился права подписать контракт с крупнейшей бойцовской организацией мира Ultimate Fighting Championship.

Ultimate Fighting Championship 
Дебютировал в октагоне UFC в ноябре 2017 года, в рамках средней весовой категории принудил к сдаче Даррена Стюарта, проведя в первом раунде удушающий приём сзади.

В мае 2018 года на турнире в Бразилии встретился с местным бразильским бойцом Сезаром Феррейрой и проиграл ему технической сдачей, попавшись в первом раунде в «ручной треугольник» — тем самым потерпел первое поражение в ММА.

В ноябре 2018 года выиграл единогласным решением у Джека Маршмана.

В январе 2019 года на коротком уведомлении вышел против Гловера Тейшейры, заменив травмировавшегося Иона Куцелабу. Бой проходил в полутяжёлом весе, Роберсону удалось нанести своему сопернику определённый урон точными ударами локтями, однако вскоре тот взял его на «ручной треугольник» и заставил сдаться.

На июль 2019 года планировался бой против Джона Филлипса, но тот снялся с турнира из-за травмы и был заменён Велингтоном Турманом. Противостояние между ними продлилось все отведённые три раунда, в итоге судьи раздельным решением отдали победу Роберсону.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
|Поражение
|align=center|9-4
|Брендан Аллен
|Сдача (замок лодыжки)
|UFC 261
|
|align=center|1
|align=center|4:55
|Джэксонвилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
|Марвин Веттори
|Сдача (удушение сзади)
|UFC on ESPN: Eye vs. Calvillo
|
|align=center|1
|align=center|4:17
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Роман Копылов
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Zabit vs. Kattar
|
|align=center|3
|align=center|4:01
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Велингтон Турман
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: de Randamie vs. Ladd
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сакраменто, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-2
|Гловер Тейшейра
|Сдача (треугольник руками)
|UFC Fight Night: Cejudo vs. Dillashaw
|
|align=center|1
|align=center|3:21
|Бруклин, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Джек Маршман
|Единогласное решение
|UFC 230
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Нью-Йорк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
|Сезар Феррейра
|Техническая сдача (треугольник руками)
|UFC 224
|
|align=center|1
|align=center|4:45
|Рио-де-Жанейро, Бразилия
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Даррен Стюарт
|Сдача (удушение сзади)
|UFC Fight Night: Poirier vs. Pettis
|
|align=center|1
|align=center|3:41
|Норфолк, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Райан Спэнн
|KO (удары локтями)
|Dana White’s Tuesday Night Contender Series 3
|
|align=center|1
|align=center|0:15
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Деррик Браун
|Сдача (рычаг локтя)
|CFFC 65: Brady vs. Saraceno
|
|align=center|1
|align=center|1:01
|Филадельфия, США
|
|-
|Победа
|align=center| 3-0
|Элия Гболли
|TKO (удары руками)
|Shogun Fights 16
|
|align=center|1
|align=center|1:50
|Балтимор, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Майкл Уилкокс
|Сдача (рычаг локтя)
|CFFC 50: Smith vs. Williams
|
|align=center|1
|align=center|3:11
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Чике Оби
|Единогласное решение
|Ring of Combat 51
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|

Примечания

Ссылки 
 

Кикбоксеры США
Бойцы смешанных единоборств США